В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон 7-6, 6-7, 6-2.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Патті Фендік /  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
 Відсутня

 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (фінал)
 Лорі Макніл /  Ніколь Брандтке (1-ше коло)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Мері Лу Деніелс /  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International